Calçoene pode referir-se a:

Calçoene — município brasileiro do estado do Amapá
Rio Calçoene — rio brasileiro do estado do Amapá

Desambiguações de topônimos